Sporting Clube de Portugal – squadra di atletica leggera portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di beach soccer portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di calcio (maschile) portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di calcio (femminile) portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di calcio a 5 portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di ciclismo portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di hockey su pista portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di pallacanestro portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di pallamano portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di pallavolo (maschile) portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di pallavolo (femminile) portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di rugby a 15 portoghese
 Sporting Clube de Portugal – squadra di tennistavolo portoghese